Horner steht für:
 Horner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Horner, Schlittenbauart, siehe Hornschlitten
 Horner-Schema, Umformungsverfahren für Polynome
 Horner-Syndrom, spezifische Form einer Nervenschädigung
 Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion, kurz: HWE-Reaktion, chemische Reaktion

Horner ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Horner (North Carolina)
 Horner (Tennessee)
 Horner (West Virginia)

geografischer Objekte:
 Horner-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika